Скелет:
 Скелет — биологическая система, обеспечивающая опору в живых организмах.
 Скелет — вид нежити в фольклоре и произведениях фэнтези.
 Скелет — в геометрии и компьютерной графике под этим термином понимают множество точек (пикселов, вокселов), равноудаленных от границ фигуры.

См. также 
 Каркас
 Остов
 Скелетная формула
 Скелетон
 Скелетоны (значения)